Лестан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лестан, Бенуа (1964—2007) — французский специалист по цифровым эффектам, гримёр, сценарист и клипмейкер.
 Лестан, Пола де (1875—1968) — французская камерная певица (сопрано), пианистка и клавесинистка.